Jako druhá pražská defenestrace bývají označovány dvě různé události:
 Pražská defenestrace (1483) – převrat utrakvistů na Starém a Novém Městě za Vladislava Jagellonského
 Pražská defenestrace (1618) – odpor proti habsburským místodržícím, počátek třicetileté války (označujeme ji jako druhou defenestraci, pakliže není započítána defenestrace z r. 1483, která měla relativně menší politický význam než defenestrace první a třetí)